Edmiston ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Edmiston (1892–1966), US-amerikanischer Politiker
 Robert Edmiston, Baron Edmiston (* 1946), britischer Automobilhandelsunternehmer und Philanthrop
 Walker Edmiston (1925–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 William S. Edmiston (1855–1903), kanadischer Politiker

Edmiston bezeichnet außerdem:

 Edmiston (Kalifornien), einen Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Jade Edmistone